Levitar puede referirse a:

 levitar, flotar en el aire.
 La banda santafesina de Rock Alternativo,  Levitar.
levitar (aporte): Se representa Levitar como una acción involuntaria donde se flota en el aire sin ayuda de objetos para sostenerse. Esto se ejerce cuando un cuerpo es poseído por una fuerza anormal.

Enlaces externos